Tocqueville se poate referi la

Oameni 

 Alexis de Tocqueville
 Hippolyte Clérel de Tocqueville

Locuri 

Tocqueville este numele sau parte a numelui a mai multor  comune din Franța:

 Tocqueville, în ''departamentul Eure  
 Tocqueville, în departamentul Manche  

 Tocqueville-en-Caux,  în departamentul Seine-Maritime  
 Tocqueville-les-Murs,  în departamentul Seine-Maritime 
 Tocqueville-sur-Eu, în departamentul Seine-Maritime